Krättenbach und Krätenbach sind Gewässernamen in Baden-Württemberg:

 Krättenbach (Rot), linker Zufluss der dort Schwarze Rot genannten Rot (zur Lein an der Voggenberger Sägmühle) vor der Heinlesmühle, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis
 Krättenbach (Schüttelgraben), rechter Zufluss des Schüttelgrabens (zur Rems) gegenüber Waiblingen, Rems-Murr-Kreis

 Krätenbach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) nahe der Aschenhütte an der B 14, Ortsteil Bubenorbis, Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall

Siehe auch:
 Krettenbach